Ка́нівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь міста Канів.

Канівська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Золотоноша.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Кам'янське.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Миронівка.
 Канівська вулиця — вулиця в селі Нові Петрівці.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Переяслав.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Умань.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Канівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Канівська вулиця — вулиця в місті Волгоград.

Вулиці